Dreifaltigkeit steht für:

 Dreifaltigkeit, christliche Lehre der Wesenseinheit Gottes, siehe Trinität
 Dreifaltigkeit (Masaccio), Fresko in Florenz

Orte:
 Dreifaltigkeit (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Dreifaltigkeit (Kempten), Ortsteil der Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Dreifaltigkeit (Gemeinde Frauenstein), Ortschaft von Frauenstein, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Weiteres:
 Heilige Dreifaltigkeit (Wernigerode), Bergwerk

Siehe auch:
 Dreifaltigkeitsberg – Dreifaltigkeitsbrücke – Dreifaltigkeitsfriedhof – Dreifaltigkeitsgasse (Begriffsklärungen)
 Liste von Dreifaltigkeitskirchen
 Dreifaltigkeitskloster (Liste)

 Dreifaltige Göttin (neuzeitliches Konzept)